van Ackeren ist der Familienname folgender Personen:

 Isabell van Ackeren (* 1974), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Marcel van Ackeren (* 1971), deutscher Philosoph und Philosophiehistoriker
 Robert van Ackeren (* 1946), deutscher Kameramann, Filmregisseur und Produzent

Siehe auch:
 Klaus van Ackern (* 1941), deutscher Anästhesist